Esta é uma lista dos 217 municípios do estado do Maranhão, por área da unidade territorial, com dados atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Maranhão por área urbana

Area
Maranhão